Чепино може да се отнася за:

 село Чепино – Област Перник;
 Чепино — квартал на Велинград.

Както и за:
 Чепинска котловина – котловина в Западните Родопи;
 Чепинска седловина – седловина в Антарктика.